Around the World in a Day steht für:

 Around the World in a Day (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1985
 Around the World in a Day (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1985